Зедльмайр:

 Зедльмайр, Вальтер (1926—1990) — популярный баварский характерный актёр.
 Зедльмайр, Ганс (1896—1984) — австрийский историк и теоретик искусства.
 Зедльмайр, Хелена (1813—1898) — жительница Мюнхена, известная благодаря её портрету.